Batembat (Pace)
 Batembat (Tengah Tani)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing